Álava puede referirse a:

Geografía
 Álava (Araba en euskera y oficialmente, Araba / Álava) es una provincia. y territorio histórico de España, situada en la comunidad autónoma del País Vasco.
 Anexo:Municipios de Álava
 Anexo:Concejos de Álava
 Diputación Foral de Álava
 Juntas Generales de Álava
 Alava (Salas) es una parroquia del concejo asturiano de Salas, en España, y un lugar de dicha parroquia.
 Álava nombre hasta 1918 del municipio filipino de Sisón de Pangasinán.

Personajes
 Enrique de Álava, (Pamplona, Navarra, 1964) es un doctor en Medicina y Cirugía español.
 Ignacio María de Álava, (1750 - 1817) fue un marino y militar español.
 Miguel Ricardo de Álava
 Reino Olavi Alava botánico finlandés.